Половинский сельсовет — сельское поселение в Советском районе Алтайского края.

Административный центр — село Половинка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 711 человек, в том числе 330 мужчин и 381 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Половинка.

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края